Die Makarska Open 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Makarska. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 31. Mai bis 5. Juni 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Makarska Open 2022 fand am 30. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden vier ein Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Makarska